G.I. Joe (computerspel), een computerspel uit 1992
 G.I. Joe (duif), een bekende postduif uit de Tweede Wereldoorlog
 G.I. Joe (speelgoed), een Amerikaanse serie actiepoppen
 G.I. Joe (tekenfilm), een Amerikaanse oorlogstekenfilm
 The Story of G.I. Joe, kortweg G.I. Joe, een Amerikaanse film uit 1945
 G.I. Joe (animatieserie), een Amerikaanse animatieserie die liep van 1990 tot en met 1992
 G.I. Joe: The Rise of Cobra, een Amerikaanse actiefilm gebaseerd op de gelijknamige tekenfilm
 G.I. Joe: Retaliation, de vervolgfilm
Zie ook
 G.I., een Amerikaans militair